Третешть () — село в Кагульском районе Молдавии. Наряду с селами Зырнешть и Пайку входит в состав коммуны Зырнешть.

География 
Село расположено на высоте 6 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Третешть проживает 54 человека (25 мужчин, 29 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Кагульского района